Calathea crocata – gatunek rośliny z rodziny marantowatych, występujący w lasach deszczowych Brazylii i Peru.

Morfologia 
 Liście Podługowate, z wierzchu oliwkowozielone, od spodu purpurowe.
 Kwiaty Pomarańczowe, osiowo ułożone ostre płatki tworzą korony, które utrzymują się przez kilka miesięcy.

Systematyka i nazewnictwo 
Po raz pierwszy takson ten zdiagnozował w roku 1891 Otto Kuntze, nadając mu nazwę Phyllodes crocata. Calathea w obecnej nazwie pochodzi od greckiego słowa kalathos, oznaczającego koszyk i jest wspólna dla innych nazw gatunkowych rodzaju kalatea. Określenie crocata pochodzi od słowa oznaczającego szafran i jest nawiązaniem do koloru kwiatów tego gatunku.

Niektóre synonimy:
 Phyllodes crocata (E. Morren & Joriss.) Kuntze 1891
 Goeppertia crocata (E. Morren & Joriss.) Borchs. & S. Suárez 2012

Zastosowanie 
Hodowana w mieszkaniach jako kwiat ozdobny. W Polsce spotyka się "ogrodniczą nazwę" kalatea żółtokwiatowa.

Zobacz też 
 Kalatea różowokropkowana

Przypisy 

Marantowate
Rośliny pokojowe